Pino Suárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia José María Pino Suárez, ort, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 José María Pino Suárez, Durango, Guadalupe Victoria, 
 Pino Suárez, Suchiate, Chiapas, 
 Pino Suárez, La Grandeza, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar